Alina l'Ami (1985-), joueuse d'échecs roumaine ;
 Erwin l'Ami (1985-), joueur d'échecs néerlandais.

 L'Ami, film soviétique réalisé par Leonid Kvinikhidze, sorti en 1987 ;
 L'Ami, film documentaire français de Sara Rastegar (2005) ;
 L'Ami, François d'Assise et ses frères, film de 2016.